Miejscowości w USA:
 State Line – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Kootenai
 State Line – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Wayne